

Потока — село в Смолянській області, входить до складу общини Смолян

Потока — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства